La désignation de Bayer Tau Gruis (τ Gru / τ Gruis) est partagée par trois étoiles ou système d'étoiles de la constellation de la Grue :
 τ Gruis (ou ), une naine jaune possédant une exoplanète de type Jupiter ;
 τ Gruis (HD 216655 et HD 216656), un système d'étoiles triple ;
 τ Gruis (ou HD 216823), une étoile Am.

Références 

Constellation de la Grue
Homonymie stellaire
Gruis, Tau